Колишні райони Української РСР:

 Яблунівський район (1923–1931; 1935–1959) — район із центром у селі Яблунівка (нині Чернігівської області); у різний час входив до Прилуцької округи, недовго до Лубенської округи, був центрального підпорядкування, потім до Чернігівської області
 Яблунівський район (1923–1931) — район із центром у містечку Яблунове (нині село Полтавської області); входив до Лубенської округи (до 1930 року), потім був центрального підпорядкування
 Яблунівський район (1940–1962) — район Станіславської (нині Івано-Франківської) області

Примітки